Volterra ist

 der Name einer Stadt in Italien, siehe Volterra
 der Name eines Herstellers von Halbleitern, siehe Volterra Semiconductor

Volterra ist der Herkunftsname folgender Personen:
 Mariano da Volterra (15. Jahrhundert), erster Prior der Kartause von Venedig
 Meshullam da Volterra (15. Jahrhundert), italienisch-jüdischer Kaufmann und Reisender
 Jacopo da Volterra (1434–1516), italienischer Humanist
 Daniele da Volterra (1509–1566), italienischer Maler und Bildhauer
 Francesco da Volterra (1535–1594), italienischer Architekt

und der Familienname von
 Edoardo Volterra (1904–1984), italienischer Rechtshistoriker, Sohn von Vito Volterra
 Vito Volterra (1860–1940), italienischer Mathematiker und Physiker

Volterra bezeichnet außerdem:
 Volterra (Mondkrater), ein Krater auf dem Erdmond
 (14072) Volterra, ein Asteroid

Siehe auch:
 Lotka-Volterra-Gleichung
 Lotka-Volterra-Regeln
 Lotka-Volterra-Konkurrenzgleichungen
 Volterraoperator, siehe Integraloperator